(172850) Coppens, asteroide del cinturó d'asteroides descobert el 2005 per Jean-Claude Merlin a l'observatori Tenagra II
 Amaya Coppens (Brussel·les, Bèlgica, 1994), activista i líder estudiantil belgo-nicaragüenca
 Els Coppens-van de Rijt o Johanna Elisabeth Coppens-van de Rijt (Vlierden, 1943), pintora i escriptora neerlandesa
 Henri Coppens o Rik Coppens (Anvers, 1930 - Wilrijk, 2015), futbolista belga
 Yves Coppens (Gwened, 1934 - París, 2022), paleontòleg bretó